

Sigle 
 Regia Nave – denominazione posta anteriormente a tutte le navi appartenenti alla Regia Marina
Registered Nurse – Infermiere
 Rinnovamento nazionale (Renovación Nacional) – partito politico cileno
 Royal Navy – marina britannica
 RN – targa automobilistica della provincia di Rimini (Emilia-Romagna)

Chimica 
 Rn – simbolo chimico del radon

Codici 
 RN – codice vettore IATA di Air Horizons
 rn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua rundi
 RN – codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Norte (Brasile)
 RN – codice ISO 3166-2:IE di Roscommon (Repubblica d'Irlanda)
 RN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Rimini (Italia)
 RN – codice ISO 3166-2:UY di Río Negro (Uruguay)

Religione 
 R.N. – Religiose di Nazareth

Sport 
 RN – abbreviazione di Rari Nantes nella denominazione di società sportive di nuoto e pallanuoto

Altro 
 RN – sigla automobilistica internazionale del Niger

Altri progetti